Ковачичи () — географический топоним. Он может означать:

 Ковачичи — село в общине Биелина Республики Сербской.
 Ковачичи — село в общине Зеница Федерации Боснии и Герцеговины.
 Ковачичи — село в общине Калиновик Республики Сербской.
 Ковачичи — село в общине Кладань Федерации Боснии и Герцеговины.
 Ковачичи — село в общине Невесине Республики Сербской.
 Ковачичи — село в общине Нови-Травник Федерации Боснии и Герцеговины.
 Ковачичи — село в общине Олово Федерации Боснии и Герцеговины.

См. также 
 Ковачич — южнославянская фамилия.